Vers le Pôle Sud est un film muet français réalisé par Louis Feuillade sorti en 1909.

Liens externes 

Film français en noir et blanc
Film muet français
Film français sorti en 1909
Film réalisé par Louis Feuillade